Il singolare del torneo di tennis ATP Praga 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Fernando Meligeni che ha battuto in finale Sláva Doseděl 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Petr Korda (secondo turno)
 Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
 Karol Kučera (primo turno)
 Cédric Pioline (primo turno)

 Richard Fromberg (primo turno)
 Bohdan Ulihrach (primo turno)
 Jeff Tarango (primo turno)
 Marcelo Filippini (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Praga 1998
ATP Tour 1998